Edino Nazareth Filho, ancien footballeur brésilien, ayant notamment participé aux coupes du monde 1978, 1982 et 1986 avec l'équipe du Brésil;
 , footballeur brésilien du SC Internacional;
 Edson Cholbi Nascimento, ancien footballeur brésilien, fils de Pelé.
 Arnaldo Edi Lopes da Silva, footballeur international portugais.